Sophrosyne – nei poemi omerici, indica la prudenza come capacità di autocontrollo e di riflessione
 134 Sophrosyne – asteroide della fascia principale
 Sophrosyne – genere di crostacei, appartenente all'ordine degli Amphipoda